Па́вел Миха́йлович Ко́жин:
 Кожин, Павел Михайлович (1904—1975) — советский скульптор-анималист.
 Кожин, Павел Михайлович (1934—2016) — советский историк, религиовед и археолог.